Изидо̀ра До̀мбска () е полска философка епистемоложка, логичка, преводачка, професор, преподавателка в Лвовския и Ягелонския университет, представителка на Лвовско-Варшавската философска школа, член на Полската академия на науките и Международния институт по философия, войник от Армия Крайова.

Трудове 
 La théorie du jugement de M. Edmond Goblot (1930)
 O prawach w nauce (1933)
 Zarys historji filozofji greckiej (1935)
 Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku (1954)
 Dwa studia z teorii naukowego poznania (1962)
 O narzȩdziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania o filozofii lingwistycznej (1967)
 Dwa studia o Platonie (1972)
 Znaki i myśli: wybór pism z semiotyki teorii nauki i historii filozofii (1975)
 O konwencjach i konwencjonalizme (1975)
 Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej (1980)

Бележки 

Полски философи
Полски логици
Възпитаници на Лвовския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Дейци на Армия Крайова
Носители на Кръста на Армия Крайова
Преводачи от полски език
Полски преводачи на гръкоезична литература
Действителни членове на ПАН
Починали в Краков